El término intercambio puede aludir, en esta enciclopedia:

En economía y finanzas
 al comercio, un intercambio de bienes;
 al trueque, un intercambio sin mediación de dinero;
 al mercado, un intercambio generalmente con mediación de dinero;

En transporte
al Intercambio Midland, una estación de intercambio ferroviario de cargas, ubicada en la localidad de Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, en Argentina.

En educación
al intercambio de estudiantes, en ocasiones también llamado intercambio académico.

En deportes
al intercambio de piezas en ajedrez.